Knol bezeichnet:
 Knol, Wissensportal der Google Inc.
 Knol (Zeeland), eine Ortschaft in der Provinz Zeeland, Niederlande

Personen, Familienname:
 Matthijs Wouter Knol (* 1977), niederländischer Filmproduzent und Kurator
 Monique Knol (* 1964), niederländische Radsportlerin
 Ruud Knol (* 1981), niederländischer Fußballer

Siehe auch:

 Knoll (Begriffsklärung)

Abkürzung